Pop kan syfta på:
 Pop – ett begrepp som först användes 1926, som en förkortning för "populär", bland annat populärmusik, se Popmusik
 Pop (tidskrift) – en svensk musiktidning, utgiven under 1990-talet
 Pop (musikalbum) – ett musikalbum av U2 från 1997
 PoP – en artificiell demarkeringspunkt eller gränssnitt mellan kommunikationsorganisationer, se point of presence
 Populärmusik –  en musikalisk genrebeteckning som använts sedan 1800-talet som beteckning på en musikstil som är mer lättillgänglig
 Populärkultur – en form av kultur som riktar sig till den breda allmänheten
 Popkonst – en konströrelse som uppstod vid mitten av 1950-talet i Storbritannien

Se även
 POP